Telescoop (optica), een optisch instrument
Radiotelescoop
Refractor (telescoop), een type optische telescoop dat geen spiegels bevat
Ruimtetelescoop, een optische telescoop in de vorm van een kunstmaan
Spiegeltelescoop, een type optische telescoop
Telescoopvizier, richtmiddel op een wapen
 Telescoop (programma), een televisieprogramma
 De Telescoop (roman), een roman uit 1992 van auteur Jean van Hamme
 De Telescoop (strip), een stripverhaal gebaseerd op deze roman, getekend door striptekenaar Paul Teng
 Telescoop (sterrenbeeld), een sterrenbeeld
 Telescopisch mechanisme, telescopisch in de betekenis van uitschuifbaar
Telescoopkraan, een hijskraan met een telescopisch mechanisme
 Telescoop (film), project dat Nederlandstalige kwaliteitsfilms voor een breed publiek stimuleert. 
 De Telescoop (schilderij), schilderij van René Magritte